Rub est une abréviation, qui signifie : rubrique, également écrit « rub. »
RUB est un code, qui signifie : rouble, la monnaie de la Russie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
Ruhr-Universität Bochum, est l'université de la Ruhr à Bochum en Allemagne.
Ru*B est une boisson alcoolisée, finement pétillante.

Abréviation
Code